Мерседес:

 Mercedes-Benz — марка немецких автомобилей, а также автомобильная компания.
 Мерседес — женское имя.
 Мерседес — город в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина).
 Мерседес — город в провинции Корриентес (Аргентина).
 Мерседес — город в Уругвае.
 Мерседес — главная героиня романа А. Дюма-отца «Граф Монте-Кристо».
 Мерседес — команда и поставщик двигателей для Формулы-1.
  — арифмометр.

Фамилия Мерседес 
 Мерседес, Йермин (род. 1993) — доминиканский бейсболист.
 Мерседес, Нина (род. 1979) — американская порноактриса.
 Мерседес, Юлис Габриэль (род. 1979) — доминиканский тхэквондист.

См. также 
 Мерсед
 Мерседес-Бенц-Арена
 :Категория:Автомобили Mercedes-Benz — категория со статьями об автомобилях марки «Мерседес».